Kotschy ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Kotschy (1789–1856), österreichischer protestantischer Theologe und Botaniker
 Johannes Kotschy (* 1949), österreichischer Komponist und Theoretiker
 Theodor Kotschy (1813–1866), österreichischer Botaniker und Orientalist
 Waltraut Kotschy (* 1944), österreichische Juristin

Kotschy steht für:
 Kočí (deutsch: Kotschy), Gemeinde im Okres Chrudim in Tschechien

Siehe auch:
 Koczy
 Koci
 Kochi